L’aéroport international d'Ürümqi Diwopu (code AITA : URC ; code OACI : ZWWW) est un aéroport qui dessert la ville de Ürümqi dans la province du Xinjiang en Chine. Il est situé à  au nord-est du centre-ville de Xinjiang. Il a ouvert en 1973. Un  a commencé à être construit en 2007 pour être terminé en 2009.

En 2010, l'aéroport d'Ürümqi Diwopu a vu transiter , il était ainsi le  de Chine en nombre de passagers.

Situation

Statistiques

Compagnies aériennes et destinations

Passagers 

Édité le 14/01/2020

Cargo

Notes et références 

Ürümqi Diwopu
Ürümqi